Це список творів Клода Дебюссі, організований за жанрами.

Опера 
 L 88, Пеллеас і Мелізанда опера (1893—1902)

Балети 
 Л 125, «Камма» (Khamma, 1911—1912)
 Л 126, «Ігри» (Еuх, 1912—1913)
 Л 128, «Скринька з іграшками» (La boîte à joujoux (1913)
 Л 130, «Палац тиші, або NO-JA-LI»(1914)

Кантати 
 L 20, «Даніель» (Daniel: Versez, que de l'ivresse. Aux accents d'allégresse) для трьох солістів з оркестром (1881)
 L 24, «Весна» (Printemps: Salut printemps, jeune saison) для жіночого хору з оркестром (1882)
 L 40, «Заклик» (Invocation: Élevez-vous, voix de mon âme) для чоловічого хору з оркестром (1883)
 L 41, Le gladiateur: Mort aux Romains, tuez jusqu'au dernier для трьох солістів з оркестром (1883)
 L 56, Le printemps: L'aimable printemps ramène dans la plaine для хору і чотирьох солістів з оркестром (1884)
 L 57, «Блудний син» (L'enfant prodigue) для сопрано, баритона і тенора з оркестром (1884)
 L 59, Zuleima для хору з оркестром (1885—1886)
 L 89, La Saulaie для баритона з оркестром (1896—1900)
 L 141, «Одна Франції» (Ode à la France: Les troupeaux vont par les champs désertés) для сопрано, мішаного хору і оркестру 1916—1917)

Для оркестру 
 L 83, 3 Scènes au crépuscule (1892—1893)
 L 86, «Післяполуденний відпочинок фавна» (1894)
 L 91, «Ноктюрни» (з жіночим хором сирен) (1897—1899)
 «Хмари» 
 «Святкування» (Fêtes)
 «Сирени» (Sirènes)
 L 107, «Король Лір» (1904)
 L 109, «Море» (1903—1905)
 L 122, «Образи» (Images), зошит 3
 Жига (1902—1912)
 Іберія (1905—1908)
 Par les rues et par les chemins
 Les parfums de la nuit
 Le matin d'un jour de fête
 Ronde de Printemps  (1905—1909)

Для соліста з оркестром 

 L 27, Інтермеццо для віолончелі з оркестром (1882)
 L 37, Hymnis для соліста, хору з оркестром (1882)
 L 61, Printemps мі мажор для фортепіано з оркестром (1887)
 L 62, «Діва-обраниця» (La Damoiselle élue: La damoiselle élue s'appuyait sur la barrière d'or du ciel) для двох солістів, жіночого хору, і оркестру (1887—1888)
 L 73, «Фантазії» для фортепіано і оркестру (1889—1890)
 L 98, Рапсодія для альт-саксофона і фортепіано або з оркестром (1901—1911)
 L 116, Рапсодія для кларнета і фортепіано або з оркестром (1909—1910)
 L 120, Petite pièce для кларнета і фортепіано або з оркестром (1910)

Камерна музика 
 L 3, Фортепіанне тріо, Соль мажор (1879)
 L 26, Ноктюрн і скерцо для віолончелі і фортепіано (1882)
 L 85, Струнний квартет соль мінор (1893), Opus 10
 L 96, Музика для Chansons de Bilitis для двох флейт, двох арф і челести
 Chant pastoral
 Les comparaisons
 Les contes
 Chanson
 La partie d'osselets
 Bilitis
 Le tombeau sans nom
 Les courtisanes égyptiennes
 L'eau pure du bassin
 La danseuse aux crotales
 Le souvenir de Mnasidica
 La pluie du matin
 L 103, Danses для арфи і струнного квінтета (1904)
 Danse sacrée
 Danse profane
 L 129, Syrinx для флейти (1913)
 6 сонат для різних інструментів
 L 135, Соната № 1 for cello і фортепіано (1915)
 L 137, Соната № 2 for flute, viola and harp (1915)
 L 140, Соната № 3 for violin і фортепіано (1916—1917)
 Соната № 4 для гобоя, валторни і фортепіано (projected)
 Соната № 5 для труби, кларнета, фагота і фортепіано (projected)
 Соната № 6 для камерного ансамблю (projected)

Для фортепіано 
 L 9, Danse bohémienne (1880)
 L 50, Сюїта для оркестру (фортепіанна редакція) (1885)
 Fête
 Ballet
 Rêve
 Bacchanale
 L 66, Дві арабески (1888, 1891)  і 
 L 67,  (1890)
 L 68, Rêverie (1890)
 L 69, Tarantelle styrienne (Danse) (1890)
 L 70, Ballade slave (Ballade) (1890)
 L 71, Valse romantique (1890)
 L 75, Бергамаська сюїта (1890—1905)
 Прелюдія
 Менует
 Місячне сяйво
 Пасп'є
 L 82, Ноктюрн (1892)
 L 87, Images oubliées (1894)
 Lent
 Souvenir du Louvre
 Quelques aspects de «Nous n'irons plus au bois»
 L 95, Pour le piano сюїта (1894—1901)
 «Прелюдія»
 «Сарабанда»
 «Токата»
 L 99, D'un cahier d'esquisses (1903)
 L 100, Естампи (1903)
 «Пагоди»
 «Вечір у Гренаді»
 «Сади під дощем»
 L 105, Masques (1904)
 L 106, L'isle joyeuse (1904)
 L 108, Morceau de concours (Pièce pour piano) (1904)
 L 110, «Образи», зошит 1 (Images, 1905)
 «Відображення у воді» (Reflets dans l'eau)
 «Присвячення Рамо»
 «Рух» (Mouvement)
 L 111, Образи, зошит 2 (1907)
 Cloches à travers les feuilles
 Et la lune descend sur le temple qui fut
 Poissons d'or
 L 113, Дитячий куточок (1906—1908)
 Doctor Gradus ad Parnassum
 «Колискова слона»
 «Серенада ляльці»
 «Сніг танцює»
 «Маленький пастух»
 «Ляльковий кек-уок»
 L 114, Le petit Nègre (1909)
 L 115, Hommage à Joseph Haydn (1909)
 L 117, Préludes, Book 1 (1909—1910)
 Danseuses de Delphes
 Voiles
 Le vent dans la plaine
 «Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir»
 Les collines d'Anacapri
 Des pas sur la neige
 Ce qu'a vu le vent d'ouest
 La fille aux cheveux de lin
 La sérénade interrompue
 La cathédrale engloutie
 La danse de Puck
 Minstrels
 L 121, La plus que lente (1910)
 L 123, Préludes, Book 2 (1912—1913)
 Brouillards
 Feuilles mortes
 La puerta del Vino
 «Les fées sont d'exquises danseuses»
 Bruyères
 Général Lavine — eccentric 
 La terrasse des audiences du clair de lune
 Ondine
 Hommage à S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C.
 Canope
 Les tierces alternées
 Feux d'artifice
 L 132, Berceuse héroïque (1914)
 L 133, Page d'album (1915)
 L 136, Етюди (1915)
 Pour les cinq doigts
 Pour les tierces
 Pour les quartes
 Pour les sixtes
 Pour les octaves
 Pour les huit doigts
 Pour les degrés chromatiques
 Pour les agréments
 Pour les notes répétées
 Pour les sonorités opposées
 Pour les arpèges composés
 Pour les accords
 L 138, Elégie (1915)
 Etude retrouvée (1915)
 Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon (1917)

Фортепіано в чотири руки і двох фортепіано 
 L 10, Симфонія для фортепіано в 4 руки (1880)
 L 36, Дивертисмент для фортепіано в 4 руки (1882)
 L 38, Le triomphe de Bacchus для фортепіано в 4 руки (1882)
 L 65, Маленька сюїта для фортепіано в 4 руки (1886—1889)
 En bateau
 Cortège
 Menuet
 Ballet
 L 77, Marche écossaise sur un thème populaire для фортепіано в 4 руки (1891)
 L 97, Lindaraja для two pianos (1901)
 L 131, 6 античних епіграфів для фортепіано в 4 руки (1914)
 Pour invoquer Pan, dieu du vent d'été
 Pour un tombeau sans nom
 Pour que la nuit soit propice
 Pour la danseuse aux crotales
 Pour l'égyptienne
 Pour remercier la pluie au matin
 L 134, En blanc et noir для two pianos (1915)

Для голосу і фортепіано 
 L 1, Ballade à la lune: C'était dans la nuit brune (1879)
 L 2, Madrid: Madrid, princesse des Espagnes (1879)
 L 4, Nuits d'étoiles: Nuit d'étoiles, sous tes voiles (1880)
 L 5, Caprice: Quand je baise, pâle de fièvre (1880)
 L 6, Beau soir: Lorsque au soleil couchant les rivières sont roses (1880)
 L 7, Fleur des blés: Le long des blés que la brise fait onduler (1880)
 L 8, Rêverie: Le zéphir à la douce haleine (1880)
 L 11, Souhait: Oh! quand la mort que rien ne saurait apaiser (1881)
 L 12, Triolet à Phillis [Zéphyr]: Si j'étais le zéphyr ailé (1881)
 L 13, Les roses: Lorsque le ciel de saphir (1881)
 L 14, Séguidille: Un jupon serré sur les hanches (1881)
 L 15, П'єро — (Pierrot: Le bon Pierrot que la foule contemple, 1881)
 L 16, Aimons-nous et dormons: Aimons-nous et dormons, sans songer au reste du monde (1881)
 L 17, Rondel chinois: Sur le lac bordé d'azalée (1881)
 L 18, Tragédie: Les petites fleurs n'ont pu vivre (1881)
 L 19, Jane: Je pâlis et tombe en langueur (1881)
 Les papillons, on text by Théophile Gautier (1881)
 L 21, Fantoches: Scaramouche et Pulcinella (1882)
 L 22, Le lilas: O floraison divine des lilas (1882)
 L 23, Fête galante: Voilà Sylvandre et Lycas et Myrtil (1882)
 L 25, Flôts, palmes et sables: Loin des yeux du monde (1882)
 L 28, En sourdine: Calmes dans le demi-jour (1882)
 L 29, Mandoline: Les donneurs de sérénades (1882)
 L 30, Rondeau: Fut-il jamais douceur de cœur pareille (1882)
 L 31, Pantomime: Pierrot qui n'a rien d'un Clitandre (1882)
 L 32, Clair de lune: Votre âme est un paysage choisi (1882)
 L 33, La fille aux cheveux de lin: Sur la luzerne en fleur (1882)
 L 34, Sérénade: Las, Colombine a fermé le volet (1882)
 L 39, Coquetterie posthume: Quand je mourrai, que l'on me mette (1883)
 L 43, Romance [musique pour éventail]: Silence ineffable de l'heure (1883)
 L 44, Musique: La lune se levait, pure, mais plus glacée (1883)
 L 45, Paysage sentimental: Le ciel d'hiver si doux, si triste, si dormant (1883)
 L 46, L'archet: Elle avait de beaux cheveux blonds (1883)
 L 47, Chanson triste: On entend un chant sur l'eau dans la brume (1883)
 L 48, Fleur des eaux (1883)
 L 49, Églogue: Chanteurs mélodieux, habitants des buissons для soprano and tenor duet and piano (1883)
 L 51, Diane au bois для soprano and tenor duet and piano (1883—1886)
 L 52, Romance: Voici que le printemps, ce fil léger d'avril (1884)
 L 53, Apparition: La lune s'attristait des séraphins (1884)
 L 54, La romance d'Ariel: Au long de ces montagnes douces (1884)
 L 55, Regret: Devant le ciel d'été, tiède et calme (1884)
 L 58, Barcarolle: Viens! l'heure est propice (1885)
 L 60, Ariettes oubliées (1885—1887)
 C'est l'extase: C'est l'extase langoureuse Il pleure dans mon cœur: Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville
 L'ombre des arbres: L'ombre des arbres dans la rivière embrumée
 Chevaux de bois: Tournez, tournez, bons chevaux de bois
 Green: Voici des fruits, des fleurs, des feuilles
 Spleen: Les roses étaient toutes rouges
 L 63, Axel (1888)
 L 64, Cinq poèmes de Charles Baudelaire (1887—1889)
 Le balcon: Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses
 Harmonie du soir: Voici venir les temps où vibrant sur sa tige
 Le jet d'eau: Tes beaux yeux sont las, pauvre amante
 Recueillement: Sois sage, ô ma douleur
 La mort des amants: Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères
 L 74, La belle au bois dormant: Des trous à son pourpoint vermeil (1890)
 L 76, Les Angélus: Cloches chrétiennes pour les matines (1891)
 L 78, Dans le jardin: Je regardais dans le jardin (1891)
 L 79, Романс — (Romances, 1891)
 Romance: L'âme évaporée et souffrante
 Les cloches: Les feuilles s'ouvraient sur le bord des branches
 L 80, Fêtes galantes Set 1 (1891)
 En sourdine: Calmes dans le demi-jour
 Fantoches: Scaramouche et Pulcinella
 Clair de lune: Votre âme est un paysage choisi
 L 81, Mélodies (1891)
 La mer est plus belle que les cathédrales
 Le son du cor s'afflige vers les bois
 L'échelonnement des haies moutonne à l'infini
 Il dort encore, on text by Théodore de Banville (1892)
 L 84, Proses lyriques (1892—1893)
 De rêve: La nuit a des douceurs de femme
 De grève: Sur la mer les crépuscules tombent
 De fleurs: Dans l'ennui si désolément vert
 De soir: Dimanche sur les villes
 L 90, Chansons de Bilitis (1897—1898)
 La flûte de Pan: Pour le jour des Hyacinthies
 La chevelure: Il m'a dit «Cette nuit j'ai rêvé»
 Le tombeau des Naiades: Le long du bois couvert de givre
 L 94, Nuits blanches: Tout à l'heure ses mains plus délicates (1899—1902)
 Nuit sans fin
 Lorsqu'elle est entrée
 L 102, Chansons de France (1904)
 Rondel: Le temps a laissé son manteau
 La Grotte: Auprès de cette grotte sombre
 Rondel: Pour ce que Plaisance est morte
 L 104, Fêtes galantes Set 2 (1904)
 Les ingénus: Les hauts talons luttaient avec les longues jupes
 Le faune: Un vieux faune de terre cuite
 Colloque sentimental: Dans le vieux parc solitaire et glacé
 L 118, Le promenoir des deux amants (1904—1910)
 Auprès de cette grotte sombre
 Crois mon conseil, chère Climène
 Je tremble en voyant ton visage
 L 119, Ballades de François Villon (1910)
 Ballade de Villon à s'Amye: Faulse beauté qui tant me couste cher
 Ballade que Villon feit à la requeste de sa mère pour prier Nostre Dame: Dame du ciel, régente terrienne
 Ballade des femmes de Paris: Quoy qu'on tient belles langagières
 L 127, Poèmes de Stéphane Mallarmé (1913)
 Soupir: Mon âme vers ton front où rêve, ô calme sœur
 Placet futile: Princesse! À jalouser le destin d'une Hébé
 Évantail: Ô rêveuse pour que je plonge
 L 139, Noël des enfants qui n'ont plus de maison: Nous n'avons plus de maison (1915)

 Інші твори 
 L 35, Choeur des brises: Réveillez-vous, arbres des bois для female a cappella choir (1882)
 L 42, Chanson espagnole: Tra la la… nous venions de voir le taureau для vocal duet (1883)
 L 72, Rodrigue et Chimène opera (1890—1892, незакінчена)
 L 92, Chansons de Charles d'Orléans для чоловічого хору a cappella (1898—1908)
 Dieu! qu'il la fait bon regarder!
 Quand j'ai ouy le tambourin sonner
 Yver, vous n'estes qu'un villain
 L 93, Berceuse: Il était une fois une fée qui avait un beau sceptre для голоса без акомпанементу (1899)
 L 101, Le diable dans le beffroi (1902—1911, short opera based on Poe's «The Devil in the Belfry», незакінчена)
 L 112, La chute de la maison Usher (1908—1917, short opera based on Poe's «The Fall of the House of Usher», незакінчена)
 L 124''', Le martyre de Saint Sébastien'' (1911, in collaboration with Gabriele D'Annunzio)

Посилання 
 Список творів  with institution rating at the Classical Music DB
 Le martyre de Saint-Sébastien, клавіри, перекладення André Caplet (from the Sibley Music Library Digital Scores Collection at the University of Rochester)
 Le martyre de Saint Sébastien, La chambre magique: prélude (acte II), партитури (from the Sibley Music Library Digital Scores Collection)

Твори Клода Дебюссі